Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 1998 vond plaats op 5 september 1998 op het Japanse eiland Sado. De wedstrijd bestond uit 3 km zwemmen, 136 km fietsen en 28 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning naar de Belg Luc Van Lierde en bij de vrouwen schreef de Australische Rina Hill de wedstrijd op haar naam in 6:32.09.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 1998
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon
Sport in Chubu
Prefectuur Niigata